«После Люсии» () — мексиканский фильм 2012 года, снятый Мишелем Франко. Фильм стал лауреатом программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 2012 года. Помимо этого фильм был выбран в качестве мексиканской заявки на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, но не был номинирован.

Сюжет 
После смерти жены Роберто со своей 15-летней дочерью Алехандрой переезжает из Пуэрто-Вальярты в Мехико. Алехандра идет в новую школу. На одной из вечеринок с новыми школьными друзьями она занимается сексом с приятелем, который записывает процесс. Запись распространяется в школе, после чего над ней начинаются издевательства.

В ролях 
 Тесса Иа — Алехандра
 Эрнан Мендоса — Роберто
 Гонсало Вега — Хосе
 Тамара Ясбек — Тамара
 Франсиско Руэда — Хавьер

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Мексики
Фильмы о насилии в школах
Фильмы Мишеля Франко
Молодёжные фильмы
Фильмы Мексики 2012 года